Georg Oeder ist der Name folgender Personen:

* Georg Oeder (Zisterzienser) († 1426), Abt des Stiftes Lilienfeld
 Georg Oeder (Maler) (1846–1931), deutscher Landschaftsmaler